Раде Којчиновић (21. септембар 1932) је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Манифест за слободу Кратки филм || /
|-
| 1975. || Одборници ТВ серија || /
|-
| 1978. || Госпођа министарка  ТВ филм || Сава
|-
| 1979. || Јоаким  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1987. || Бољи живот  ТВ серија || /
|-
| 1988. || Крај партије ТВ филм || Нег
|-
| 1988. || Јазавац пред судом  ТВ филм || Доктор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1998. || Породично благо ТВ серија || Председник клуба
|-
| 1999. || Рањена земља  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Сељаци  || Ђура „Сељак”
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Југословенски глумци